Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhjákyní titulu byla Číňanka Čeng Ťie, která v úvodním kole nestačila na Jamie Hamptonovou. Turnaj vyhrála nejvýše nasazená tenistka a polská světová čtyřka Agnieszka Radwańská, když ve finále zdolala belgickou turnajovou trojku Yaninu Wickmayerovou ve dvou setech.

Nasazení hráček 
  'Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (finále)
  Čeng Ťie (1. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo, skreč)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Christina McHaleová (1. kolo)
  Mona Barthelová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ASB Classic
Tenis na Novém Zélandu v roce 2013
WTA Tour 2013